SCAM steht für:
 Supraleitende Kamera
 SCSI configured Automatically im Bereich Small Computer System Interface
 SCAM, italienischer Kleinserien-Hersteller für Geländefahrzeuge, seit 2007 Teil von Iveco

Siehe auch:
 Scam (englisch für Vorschussbetrug)
 Skam

Abkürzung